Kalai peut faire référence à :

Patronymes 

 Kalai (1979-), artiste auteur, compositeur, interprète américain.
 Ehud Kalai (1942-), théoricien des jeux, mathématicien et économiste américain.
 Prix Kalai, distinction en théorie des jeux et informatique.
 Gil Kalai (1955-), mathématicien et informaticien théoricien israélien.
 Youssef el Kalai (1981-), athlète portugais.
 Leslie Kalai (1984-), joueur de football international papouan-néo-guinéen.
 Yael Tauman Kalai, cryptographe et informaticienne théorique israélienne.

Toponymes  
 Kalai, une upazila du Bangladesh dans le district de Jaipurhat.

Divers 
 Varma Kalai, un art martial originaire du Tamil Nadu.

Kállai 
 Ernő Kállai (1890-1954), professeur hongrois.